Die Internazionali di Tennis Manerbio 2016 waren ein Tennisturnier, das vom 22. bis 28. August 2016 in Manerbio stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2016 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 176 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 171 kB)
 Qualifikations-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 170 kB)

ATP Challenger Tour 2016
Tennisturnier in Manerbio